Parabellum MG 14/17, első világháborús német géppuska
 Parabellum pisztoly vagy Luger P08, német pisztoly
 7,65×21 mm Parabellum, pisztolylőszer
 9×19 mm Parabellum, pisztolylőszer
 Parabellum kolumbiai black metal együttes
Para Bellum 2018-as Rainbow Six: Siege frissítés

Lásd még 
 Si vis pacem, para bellum, latin közmondás